Jacques Bro peut faire référence à :

 Jacques Bro, le maire de Sénestis en 2014

Jacques Bros peut faire référence à :
 Jacques Bros, le maire d'Andillac en 2001